Haplolepis är ett släkte av svampar. Haplolepis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haplolepis